Вальтер Бірса (; 7 серпня 1986, Шемпетер-Вртойба, СФРЮ) — словенський футболіст, що грав на позиції півзахисника, зокрема за збірну Словенії.

Клубна кар'єра 
Свою футбольну кар'єру Вальтер розпочав у 2003 році в клубі «Примор'я». зігравши лише один матч за клуб у 2004 році гравець перейшов до «Гориці». За два сезони проведених в клубі Бірса забив 26 м'ячів в 61 матчі і двічі ставав чемпіоном Словенії (у 2005 та 2006 роках). У 2006 році виїхав за кордон у французький «Сошо». У складі «Сошо» провів три сезони і в 2007 році виграв Кубок Франції. У 2009 році відправився в оренду в «Осер». У «Осері» дебютував 7 лютого вийшовши на заміну в матчі проти «Нансі». 29 травня 2009 «Осер» викупив права на футболіста у «Сошо».

2011 року змінив Францію на Італію, ставши гравцем «Дженоа», згодом також грав за «Торіно», «Мілан» і «К'єво». У січні 2019 року досвідчений півзахисник приєднася до «Кальярі», де провів два сезони, а восени 2020 року оголосив про завершення ігрової кар'єри.

Кар'єра у збірній 
У національній збірній дебютував 28 лютого 2006 в матчі проти збірної Кіпру (1-0). Перший гол за збірну забив 9 вересня 2009 року в домашньому матчі потів збірної Польщі (3-0).

Був гравцем основного складу національної команди на чемпіонаті світу 2010 року, на якому відзначився забитим голом у ворота збірної США.

Загалом протягом тринадцяти років узяв участь у 90 матчах словенської збірної (на той момент третій результат в історії команди).

Статистика виступів

Статистика клубних виступів

Статистика виступів за збірну

Досягнення 
 «Гориця»
 Чемпіон Словенії (2): 2005, 2006
 Фіналіст Кубка Словенії (1): 2005

 «Сошо»
 Володар Кубка Франції (1): 2007

Посилання

Примітки 

Гравці збірної Словенії з футболу
Словенські футболісти
Гравці чемпіонату світу з футболу 2010
Футболісти «Примор'є»
Футболісти «Гориці»
Футболісти «Сошо»
Футболісти «Осера»
Футболісти «Дженоа»
Футболісти «Торіно»
Футболісти «Мілана»
Футболісти «К'єво»
Футболісти «Кальярі»
словенські футбольні легіонери
Футбольні легіонери у Франції
Футбольні легіонери в Італії
Уродженці Словенії